Mount Webster ist der Name folgender Berge:

 Mount Webster (Neuseeland) in der Marks Range, Neuseeländische Alpen, West Coast, Neuseeland
 Mount Webster (New Hampshire) in der Presidential Range, New Hampshire, Vereinigte Staaten
 Mount Webster (Marie-Byrd-Land) im Transantarktischen Gebirge, Marie-Byrd-Land, Antarktika